Princezna Hedvika Dánská (5. srpna 1581, Frederiksborg – 26. listopadu 1641) byla nejmladší dcera krále Frederika II. Dánského a Žofie Meklenburské. Byla také saskou královnou v letech 1602–1611 díky sňatku s Kristiánem II. Manželství však bylo bezdětné a po jejím manželovi zdědil trůn jeho bratr Jan Jiří I. Saský. Po smrti svého manžela v roce 1611 držela v Sasku velmi vysokou pozici.

Mládí a manželství 
Hedvika se narodila 5. srpna 1581 v paláci Frederiksborg v Dánsku jako sedmé dítě a čtvrtá dcera krále Frederika II. Dánského a Žofie Meklenburské. Jedna z jejích tří sester, Anna Dánská, se později stala anglickou královnou a její bratr, Kristián IV. Dánský, se stal dánským králem. Stejně jako její sourozenci strávila dětství mimo Dánsko; v jejím případě byla s příbuznými její matky v Meklenbursku.

Byla provdána v září 1602 za Kristiána II. Saského, jednoho ze svých bratranců, v Drážďanech. Devítileté manželství bylo bezdětné. Kristián zemřel v září roku 1611.

Život jako ovdovělá kurfiřta 
Když její manžel v roce 1611 zemřel, Hedvika se stala ovdovělou vládnoucí kurfiřtou na dvorech. Sdílela vládu společně s novým kurfiřtem, avšak poddaní ji vnímali jako svoji panovnici. Když přišlo na obchodování, byla schopná udržet si svou nezávislost vůči svému švagrovi. Chovala se velmi nezávisle, udělovala písemně volné přechody a vše, co bylo výsadami kurfiřta. Vystavěla kostely a pomáhala chudým, nemocným a invalidům.

Jako sestra dánského krále Kristiána IV. a švagrová anglického krále Jakuba I. Stuarta, byla díky těmto vazbám pro svého švagra velmi důležitá. Zorganizovala sňatky pro pět z jeho sedmi dětí. Kvůli své pozici a moci bylo její území velmi těžce zasáhnuto třicetiletou válkou.

Jako vdova žila v Lichtenburgu; v roce 1631 navštívila Dánsko kvůli pohřbu své matky a poté v roce 1634 kvůli sňatku svého synovce Kristiána.

Zemřela v listopadu 1641 v Lichtenburgu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Oldenburkové
Wettinové (albertinská větev)
Dánské princezny
Norské princezny
Saské kurfiřtky
Narození v roce 1581
Narození 5. srpna
Úmrtí v roce 1641
Úmrtí 26. listopadu
Pohřbení ve Freibergu
Ženy